Ричеза од Лотарингије (такође позната и као Риченза, Рикса,; око. 995/1000 – Залфелд, 21. март 1063), била је њемачка племкиња из династије Ецонен која је постала краљица Пољске. Удала се за краља Пољске Мјешка II Ламберта. Након свргавања мужа 1031. се вратила у Њемачку и постала редовница. Данас се слави као Блажена Ричеза од Лотарингије.

Ричеза је са мужем имала троје познате дјеце: будућег краља Казимира I Обновитеља, будућу угарску краљицу Ричезу и кијевску велику кнегињу Гертруду. Од ње потичу источни владари из династије Пјастовића, Рјуриковича и Арпадовића. Четворо њених потомака су постали свеци: земаљска грофица Елисабета од Тирингије, војвтокиња Кинга од Кракова, принцеза Маргарета од Угарске и Пирошка Угарска (потоња светица православне цркве). Један од потомака је постала блаженица великопољска војвоткиња Јоланта Хелена.

Породично стабло 

Умрли 1063.
Пјастови